VI. „Bölcs” Leó bizánci császár (866–912, uralk. 886–912)
VI. Leó pápa (880 körül–928, uralk. 928-ban) 
VI. Leó örmény király (1342–1393, uralk. 1374–75), más számozás szerint V. Leó